Чулко́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Чулкова, Анастасия Александровна (род. 1985) — российская трековая велогонщица.
 Чулкова, Анна Фёдоровна (1934—2020) — Герой Социалистического Труда, автор рецепта и технологии изготовления конфет «птичье молоко».
 Чулкова, Наталья Анатольевна (род. 1977) — российская легкоатлетка.